Le qualificazioni del singolare femminile del Torneo di Wimbledon 2016 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Tatjana Maria (qualificata)
  Viktorija Golubic (secondo turno)
  Zhang Kailin (ultimo turno)
  Aleksandra Krunić (qualificata)
  Maria Sakkarī (qualificata)
  Lauren Davis (secondo turno)
  Tamira Paszek (qualificata)
  Lourdes Domínguez Lino (primo turno)
  Kristína Kučová (secondo turno)
  Risa Ozaki (secondo turno)
  Irina Khromacheva (ultimo turno)
  Han Xinyun (primo turno)

  Rebecca Peterson (ultimo turno)
  Jana Čepelová (qualificata)
  Sílvia Soler Espinosa (primo turno)
  Duan Yingying (ultimo turno, lucky loser)
  Mandy Minella (qualificata)
  Richèl Hogenkamp (primo turno)
  Marina Eraković (qualificata)
  Klára Koukalová (primo turno)
  Verónica Cepede Royg (primo turno)
  Maryna Zanevska (ultimo turno)
  Jennifer Brady (primo turno)
  Julia Glushko (primo turno)

Qualificate

  Tatjana Maria
  Amra Sadiković
  Jana Čepelová
  Aleksandra Krunić
  Maria Sakkarī
  Julia Boserup

  Tamira Paszek
  Luksika Kumkhum
  Mandy Minella
  Ekaterina Alexandrova
  Marina Eraković
  Paula Kania

Lucky Losers

  Duan Yingying

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2016
WTA Tour 2016